Brasão de Pauliceia é um dos símbolos oficiais do município de Pauliceia, estado de São Paulo.

Descrição 
O brasão apresenta uma "coroa-mural", peça utilizada pela maioria dos municípios brasileiros. Tal convenção é herança da heráldica portuguesa. No caso de Pauliceia, a cor é prata, com portas pintadas de preto, significando que estão fechadas, simbolizando assim a condição de município não capital de estado. O listel abaixo, traz o nome do município. No escudo em xadrez acima com duas chaves entrelaçadas ao fundo vermelho, ao lado espigas e do outro de pimentas, simbolizando a importância da agricultura no município.

Pauliceia